Anna Amalie Abert – musicologa tedesca
 Friedrich Philipp von Abert (1852-1912) – arcivescovo di Bamberga
 Hermann Abert – musicologo e critico musicale tedesco
 James William Abert (1820-1897) – ufficiale ed esploratore statunitense
 Johann Joseph Abert – compositore, direttore d'orchestra e contrabbassista tedesco
 Joseph Friedrich Abert (1879-1959) – storico ed archivista tedesco